Kevin Janssens (acteur), een Belgisch acteur
 Kevin Janssens (aanvaller), een Belgisch voetballer bij KVV Coxyde
 Kevin Janssens (middenvelder), een Belgisch voetballer bij Eendracht Aalst